Le col de Porte, un col de montagne du massif du Jura suisse.
Le col de Porte, un col de montagne de la Chartreuse.

Voir aussi
Le col de Portes, un col de moyenne montagne du Bugey.